Jean-François Janinet (1752-1814) – incisore francese
 Sophie Janinet (1786–...) – pittrice e incisore francese